Zammit ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zammit (* 1969), maltesischer Politiker
 Carmelo Zammit (* 1949), maltesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Gibraltar
 Francis Zammit Dimech (* 1954), maltesischer Politiker, MdEP
 Jeremy Zammit (* 2004), maltesischer Weitspringer
 Kurt Zammit (* 1996), maltesischer Fußballspieler
 Ninu Zammit (* 1952), maltesischer Politiker
 Simon Zammit (* 1966), maltesischer Snookerspieler
 Themistocles Żammit (1864–1935), maltesischer Archäologe, Historiker, Chemiker, Mediziner, Forscher und Schriftsteller